Анциферов, Владимир:
 Анциферов, Владимир Васильевич (род. 1957) — генерал-майор.
 Анциферов, Владимир Никитович (1933—2016) — академик РАН.